Breaking Glass peut désigner :

 Breaking Glass, une chanson de David Bowie, (1976)
 , un film de Brian Gibson, (1980)
 , une chanson d' Hazel O'Connor, (1980)